UGC 4457 = Arp 58 ist eine Balken-Spiralgalaxie im Sternbild Cancer, welche etwa 494 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist. Die Galaxie besitzt am Ende ihres  Spiralarms eine kleinere kompakte, elliptische Begleitgalaxie (PGC 23937,cE0 pec?) hoher Flächenhelligkeit (Arp 58).

Halton Arp gliederte seinen Katalog ungewöhnlicher Galaxien nach rein morphologischen Kriterien in Gruppen. Diese Galaxie gehört zu der Klasse Spiralgalaxien mit einem kleinen Begleiter hoher Flächenhelligkeit auf einem Arm (Arp-Katalog).

Weblinks 

 ARP ATLAS OF PECULIAR GALAXIES
 Seligman Arp

Literatur 
 Jeff Kanipe und Dennis Webb: The Arp Atlas of Peculiar Galaxies – A Chronicle and Observer´s Guide, Richmond 2006, ISBN 978-0-943396-76-7

Einzelnachweise 

Balkenspiralgalaxie
Galaxienpaar